Тупак Амару:
 Тупак Амару I — последний правитель Империи инков.
 Тупак Амару II — лидер восстания 1780 года против колониальных властей в Перу.
 Тупак Амару Шакур — американский рэппер.
 Революционное движение имени Тупака Амару — перуанская повстанческая группировка.

См. также 
 Амару (значения)